El término receta puede hacer referencia a:

receta culinaria: una lista de ingredientes e instrucciones para elaborar un plato de cocina.
receta médica: un documento por el que los médicos prescriben la medicación a sus pacientes.
receta veterinaria: un documento que avala la dispensación de medicamentos veterinarios.